Лос Пекењос има више значења:

 Лос Пекењос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пекењос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику